EVK peut désigner :
 Ensemble vocal Katimavik, un chœur amateur mixte québécois ;
 , une société anthologique allemande.